Níže jsou jména vepsaná pod Vítězným obloukem v Paříži. Připomínají 660 lidí, většinou generály, kteří sloužili během První Francouzské republiky (1792–1804) a Prvního Francouzského císařství (1804–1815).

Podtržená jména představují zabité v boji.

Severní pilíř 

165 jmen napsaných na severním pilíři (Avenue de la Grande Armée / Avenue de Wagram)

ARMEES DU NORD・DES ARDENNES・DE LA MOSELLE・DU RHIN・DE SAMBRE ET MEUSE・DE RHIN ET MOSELLE・DE HOLLANDE・DE HANOVRE

Východní pilíř 

164 jmen napsaných na východním pilíři (Avenue des Champs-Élysées / Avenue de Wagram)

ARMEES DU DANUBE・D’HELVETIE・DES GRISONS・DES ALPES・DU VAR・D’ITALIE・DE ROME・DE NAPLES

Jižní pilíř 

166 jmen vepsaných na jižním pilíři (Avenue des Champs-Élysées / Avenue Kléber)

ARMEES DE DALMATIE・D’EGYPTE・D’ESPAGNE・DE PORTUGAL・D’ANDALOUSIE・D’ARRAGON・DE CATALOGNE・DU MIDI

Západní pilíř 

165 jmen napsaných na západním pilíři  (Avenue de la Grande Armée / Avenue Kléber)

ARMEES DES PYRENEES ORALES・DES PYRENEES OCALES・DE L’OUEST・DE RESERVE・DU CAMP DE BOULOGNE・GRANDE ARMEE

Reference

Související články 
 Vítězný oblouk (Paříž)
 Grande Armée
 Napoleonské války

Externí odkazy 

 
 Oficiální stránky  
 Vítězný oblouk (Paříž) 

Pomníky a památníky v Paříži
Francouzští válečníci
Seznamy lidí
Vojenské seznamy
Francouzské seznamy